Chan se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Bosco P.L. Chan
 Kin Onn Chan
 Mei-Lin Chan
 Tin-Yam Chan
 William L. Chan